Der Stürmer puede referirse a:

 Der Stürmer, periódico antisemita y nazi que circuló entre 1923 y 1945.

 Der Stürmer, grupo griego de black metal nacionalsocialista